Coppa dei Balcani 1990-1991 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1991-1992 – edizione della competizione calcistica per club